Le district de Jinchuan (金川) est une subdivision administrative de la province du Gansu en Chine ;
 Le xian de Jinchuan (金川) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.

Homonymie de toponyme